Густав Носсал (Gustav «Gus» Victor Joseph Nossal; ) — выдающийся австралийский учёный-медик,  и , комментатор, имеющий всемирную известность. 

Австралиец года (2000). Рыцарь-бакалавр с 1977 года. В 1965—1996 гг. директор Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл и профессор Мельбурнского университета (ныне эмерит). Консультант ВОЗ и Фонда Билла и Мелинды Гейтс (с 1997). Г. Носсал курировал проект по глобальной иммунизации этого фонда, стартовавший в 2000 году (GAVI, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), и который он в 2015 году называет «самой успешной программой фонда», «принесшей вакцины множеству людей и сохранившей множество жизней» и «самым успешным делом, к которому приложил руку». С 1997 года в .

Член (1967) и президент (1994—1998) Австралийской академии наук. Член Лондонского королевского общества (1982), иностранный член Национальной академии наук США (1979), Французской академии наук (1989).

Биография 
В 1939 году его семья переехала в Австралию. Они бежали из Вены от Холокоста.

Окончил с двумя степенями с первоклассным отличием Сиднейский университет (бакалавр медицины со специализацией по бактериологии, 1952; бакалавр медицины и хирургии MBBS, 1954), в медицинской школе которого учился с 1948 года. В 1960 году в Мельбурнском университете получил степень доктора философии. Два года (до 1956) проработал в Королевской больнице принца Альфреда в Сиднее ().

В 1957—59 гг. исследователь в Институте медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (), и его в 1961-65 гг. замдиректора по иммунологии, а в 1965—96 гг. директор.

Г. Носсал прибыл для изучения вирусологии в этот институт, руководимый Ф. М. Бёрнетом, с которым его свёл ещё в студенческие годы один из преподавателей, однако это было как раз то время, когда Бёрнет решил, что заведение должно полностью перефокусироваться на иммунологию.
Г. Носсал станет преемником Бёрнета во главе института — на протяжении 31 года. Ему удалось решить вопросы финансирования, построить для учреждения новое здание, расширить (включив гематологию, паразитологию и нейронауки) и углубить (в молекулярной биологии и клонировании) сферу исследований института, а также привлечь туда передовых учёных, среди которых , Жак Миллер, Сьюзан Кори и др.

В 1959—61 гг. ассистент-профессор департамента генетики Стэнфордской школы медицины. «Для вашего curriculum vitae будет лучше занимать эту должность», — как вспоминал Г. Носсал, сказал ему Джошуа Ледерберг, под началом которого он там работал и куда первоначально прибыл на место постдока.

В 1965—96 гг. также профессор медицинской биологии Мельбурнского университета. Ныне эмерит-профессор его кафедры патологии.

В 1968 году работал в Институте Пастера в Париже. В 1976 году специальный консультант ВОЗ.
С 1983 вице-президент, в 1986-89 гг. президент Международного союза иммунологических обществ ().
В 1987—1996 гг. председатель .

В 1989—1998 гг. член Совета главы правительства по науке, технике и инновациям.
В 1993—2002 гг. глава комитета ВОЗ по глобальной программе вакцин и иммунизации.
В 1998—2000 гг. зампред Совета по вопросам примирения с аборигенами (Council for Aboriginal Reconciliation).

Глава Foursight Associates Pty Ltd.
Также занимал ряд других постов и должностей.

Иностранный член Индийской национальной академии наук (1980).
Член Австралийской академии технологических наук и инженерии (1981).
Почётный член Королевского общества Эдинбурга (1983).
Член Королевского общества Виктории (1996).
Иностранный член Корейской академии науки и технологии ().

Почётный член Скандинавского общества иммунологии (Scandinavian Society of Immunology) (1969).
Член Королевской коллегии врачей (FRACP), Королевской коллегии врачей Великобритании (FRCP), Королевской коллегии патологов (FRCPath), и других организаций (FRSPCa, Hon FRACOG, FRACGP).

Часто выступал публично, в частности будучи президентом АН, что способствовало популяризации науки.

Прочёл более ста именных лекций в более чем десяти странах мира.

В его честь в 2007 назван Институт глобального здоровья им. Носсала при Мельнбурнском университете, а также его имя носит .

Исследования Г. Носсала помогли заложить основы современной иммунологии.
Благодаря им значительно улучшилось понимание того, как наша иммунная система вырабатывает антитела для иммунного ответа, а также то, как иммунная система отличает макроорганизм от чужеродных элементов, и как разрушение этой толерантности может привести к аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка и ревматоидный артрит.

Автор 7 книг и более 500 статей, переводившихся на другие языки.

Женат с 1955 года, дети, внуки.

Награды и отличия 
 1969 — 
 1970 —  Марбургского университета
 1982 —  Medal
 1990 — Премия Альберта Эйнштейна
 1996 — Медаль Роберта Коха
 2000 — Австралиец года

Почётные докторские степени: Квинслендский университет (Hon DSc), Сиднейский университет (Hon DSc), Университет Монаша (Hon LLD), Лидский университет (Англия, Hon MD), Университет Ньюкасл (Hon MD), Мельбурнский университет (Hon LLD), Майнцский университет (Германия, Hon MD), Университет Западной Австралии (Hon MD), Австралийский национальный университет (Hon DSc), Университет Нового Южного Уэльса (Hon DSc), Университет Макмастера (Канада, Hon DSc), Оксфорд (Hon DSc).

CBE (1970). Компаньон ордена Австралии (1989). Медаль Столетия (2001).

Примечания

Ссылки 
 Nossal, Gustav Joseph Victor — Biographical entry — Encyclopedia of Australian Science 
 Australian of the Year 2000 | Leading Australian Scientist and Reconciliation Campaigner 

Члены Австралийской академии наук
Президенты Австралийской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Почётные члены Австрийской академии наук
Почётные члены Эдинбургского королевского общества
Члены ATSE
Доктора философии
Почётные доктора Оксфордского университета
Почётные доктора Университета Макмастера